Arttu Pohjola (ur. 7 czerwca 2001 w Lahti) – fiński kombinator norweski, a następnie skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata (2021), mistrzostw świata juniorów (2020 i 2021) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2017). Medalista mistrzostw Finlandii w skokach narciarskich.

Przebieg kariery 
Pierwszy skok w życiu oddał w wieku 5 lat. Początkowo uprawiał kombinację norweską. W dyscyplinie tej w latach 2014–2016 wziął udział w 6 konkursach cyklu FIS Youth Cup, trzykrotnie zajmując lokaty w czołowej „ósemce” (najwyżej, na 6. lokacie, uplasował się 9 lutego 2016 w Trondheim (Gundersen HS60/5 km)). Po sezonie 2016/2017, za namową ówczesnego trenera reprezentacji Finlandii w skokach narciarskich Andreasa Mittera, zdecydował skupić się na trenowaniu wyłącznie skoków narciarskich.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych w skokach narciarskich rozgrywanych pod egidą FIS po raz pierwszy wystąpił w lutym 2017 w Erzurum, gdy wystartował w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2017 – w konkursie indywidualnym był 19., a w rywalizacji drużynowej 4. W sierpniu 2018 w Kuopio zadebiutował w cyklu FIS Cup w skokach narciarskich, zdobywając pierwszy punkt w zawodach tej rangi. W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował w lutym 2018, plasując się w Brotterode na przełomie piątej i szóstej dziesiątki, a pierwsze punkty tego cyklu zdobył 15 grudnia 2018 w Ruce, gdzie był 21. W lipcu 2019 zadebiutował w rywalizacji najwyższej rangi – w zawodach Letniego Grand Prix w Wiśle odpadł w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego, a w zmaganiach drużynowych zajął ostatnią, 10. lokatę (w obu przypadkach uzyskał najniższą notę spośród startujących).

W listopadzie 2019 po raz pierwszy przystąpił do kwalifikacji do zawodów Pucharu Świata, odpadając w tej części rywalizacji w zmaganiach w Ruce. 22 grudnia 2019, w rozgrywanych bez przeprowadzania kwalifikacji zawodach w Engelbergu, zadebiutował w konkursie głównym tego cyklu, zajmując w nim 53. miejsce. W sezonie 2019/2020 jeszcze dwukrotnie wystąpił w głównej części zmagań indywidualnych w Pucharze Świata, w obu przypadkach zajmując lokatę poza czołową pięćdziesiątką (kwalifikacje zostały wówczas odwołane). Ponadto 29 lutego 2020 w Lahti zadebiutował w konkursie drużynowym Pucharu Świata, zajmując z reprezentacją Finlandii 8. pozycję. W lutym 2020 w Bad Mitterndorf po raz pierwszy wystąpił na skoczni mamuciej, ustanawiając swój rekord życiowy (157,5 metra uzyskane w kwalifikacjach do 2. konkursu, które miały miejsce 16 lutego 2020). W marcu 2020 w Oberwiesenthal wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 13., a pozycję tę zajął także w rywalizacji drużynowej.

W grudniu 2020 został powołany na Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 2020 w Planicy, jednak po seriach treningowych nie został wybrany do składu reprezentacji Finlandii na główną część rywalizacji. W lutym 2021 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 20. pozycję w konkursie indywidualnym i 9. w drużynowym. W marcu 2021 w Oberstdorfie wziął udział w mistrzostwach świata seniorów – odpadł w kwalifikacjach do rywalizacji indywidualnej na skoczni dużej, a w konkursie drużynowym z fińskim zespołem zajął 9. lokatę.

W Letnim Grand Prix 2021 czterokrotnie brał udział w głównej części zmagań indywidualnych, za każdym razem plasując się w piątej dziesiątce. W sezonie 2021/2022 Pucharu Świata trzykrotnie wystąpił w indywidualnym konkursie głównym (we wszystkich przypadkach nie rozegrano kwalifikacji), najlepszy wynik (35. lokata) notując w pierwszych zawodach w Willingen. W tej samej miejscowości zajął też 9. miejsce w zmaganiach mikstów.

Pohjola jest medalistą mistrzostw Finlandii w skokach narciarskich – indywidualnie w październiku 2021 zdobył brązowy medal w konkursie na skoczni dużej, a w styczniu 2022 zdobył tytuł mistrza kraju na obiekcie średnim. Z kolei w rywalizacji drużynowej w letnim czempionacie w 2017, z pierwszym zespołem klubu Lahden Hiihtoseura, został mistrzem kraju na skoczni normalnej, dwa lata później w tej samej rywalizacji sięgnął po srebrny medal, w 2020 ponownie zdobył złoty medal, a w 2022 zdobył brązowy krążek w zmaganiach duetów mieszanych.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Pohjoli na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Pohjoli na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Pohjoli na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 6 stycznia 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy kombinatorzy norwescy
Fińscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Lahti
Urodzeni w 2001